Kerényi ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Isler-Kerényi (* 1942), Schweizer Klassische Archäologin
 Jenő Kerényi (1907–1975), ungarischer Bildhauer
 Karl Kerényi (1897–1973), ungarischer Klassischer Philologe und Religionswissenschaftler